Aaviku è il nome di tre diverse località dell'Estoniaː

 Aaviku – contea di Lääne-Virumaa
 Aaviku – contea di Harju
 Aaviku – contea di Saare